Монополи () је насеље у Италији у округу Бари, региону Апулија.

Према процени из 2011. у насељу је живело 37738 становника. Насеље се налази на надморској висини од 26 м.

Географија

Становништво

Партнерски градови 
  Валона
  Lyss
  Лугош

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Бари
Википројект географија/Насеља у Италији